Минас-де-Корралес () — город на севере Уругвая, в департаменте Ривера.

География  
Расположен на берегу реки Корралес, примерно в 95 км к югу от административного центра департамента, города Ривера, на пересечении автомобильных дорог № 28 и № 29.

История 
В 1878 году компания Compañía Francesa de Minas de Oro del Uruguay начала в данной местности добычу золота, что, впрочем, и дало начало городу. В 1902 году была проведена железнодорожная ветка, которая действовала до 1916 года, когда добыча золота прекратилась. 13 декабря 1994 года Минас-де-Корралес получил статус малого города (Villa), согласно постановлению № 16.669.

В 1997 года добыча золота была возобновлена компанией Uruguay Mineral Exploration.

Население 
Население города по данным на 2011 год составляет 3788 человек.

Источник: Instituto Nacional de Estadística de Uruguay

Примечания 

Города Уругвая